Urwin ist der Familienname folgender Personen:

 Gregory J. W. Urwin (* 1955), US-amerikanischer Militärhistoriker
 Jack Urwin (* 1992), britischer Journalist und Autor